Zuiderstraat (Delft)
Zuiderstraat (Haarlem)
Zuiderstraat (Noordbroek)
Zuiderstraat 10 (Noordbroek)
Zuiderstraat 34 (Noordbroek)
Zuiderstraat 36 (Noordbroek)
Zuiderstraat 61 (Noordbroek)
Zuiderstraat 63 (Noordbroek)

Zie ook 
Zuidstraat (doorverwijspagina)